Le Magny (Indre)
Le Magny (Vosges)